Guix, mineral format per sulfat de calci dihidratat. A València es diu guix de la barreta de marcar, mentre que com a material és dit ges o algeps.
 Guix (construcció) és un material de construcció que serveix per enlluir les parets.
 Guix (medicina), sistema d'embenatge per immobilitzar les extremitats amb fractures.
 Toponímia:
 El Guix (Guixers), masia al municipi de Guixers a la comarca del Solsonès 
 Coll de Guix (Pontils), coll de muntanya de Pontils de la comarca de la Conca de Barberà 
 Turó de Can Guix, muntanya al municipi de Torrelles de Foix a la comarca de l'Alt Penedès 
 Biografies:
 Josep Guix, diversos personatges
 Josep Maria Guix i Sugranyes (Barcelona, 1911 - Reus, 1993), escriptor reusenc
 Manu Guix (1979), compositor, director musical i intèrpret català 
 Informàtica:
 GNU Guix, gestor de paquets pel sistema GNU
 GuixSD (Guix System Distribution), distribució del sistema GNU basada en GNU Guix
 Miscel·lània:
 Guix. Elements d'Acció Educativa, publicació editada per l'Editorial Graó des de l'any 1977 
 Traç de guix, còmic de Miguelanxo Prado guardonat amb el premi a millor obra estrangera al Festival de còmic d'Angoulême (1994)